Schmerling steht für: 

 Körnchen-Röhrling (Suillus granulatus), ein Pilz aus der Familie der Schmierröhrlingsverwandten

Schmerling ist der Familienname folgender Personen:

 Anna von Schmerling (1834–1896), österreichische Gesangspädagogin und Komponistin, siehe Anna Pessiak
 Anton von Schmerling (1805–1893), österreichischer Politiker und Jurist
 Joseph von Schmerling (1806–1884), österreichischer Offizier (Feldzeugmeister)
 Oskar Schmerling (1863–1938), georgischer Maler
 Philippe-Charles Schmerling (1790–1836), niederländischer Paläoanthropologe
 Rene Schmerling (1901–1967), georgische Kunsthistorikerin
 Richard von Bienerth-Schmerling (1863–1918), österreichischer Beamter